Katarína Neveďalová (*10. listopadu 1982 Nitra) je slovenská politička. Mezi lety 2009 a 2014 byla poslankyní Evropského parlamentu, kde byla členkou Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů (S&D). V roce 2012 se stala místopředsedkyní Strany evropských socialistů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Slovenské političky
Členové SMERu-SD
Narození v Nitře
Poslanci Evropského parlamentu ze Slovenska
Narození 10. listopadu
Narození v roce 1982
Žijící lidé
Ženy
Poslanci Evropského parlamentu ze Slovenska 2009–2014
Poslankyně Evropského parlamentu ze Slovenska